Der Nakhon Ratchasima Mazda Football Club () ist ein Fußballverein aus Nakhon Ratchasima, in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan. Der Verein spielt aktuell in der ersten thailändischen Liga, der Thai League. Der Verein wird auch Korat FC genannt. Korat ist dabei ein anderer und gebräuchlicher Name für die Stadt Nakhon Ratchasima.

Vereinsgeschichte 
Gegründet wurde der Verein im Jahr 1999. Er nahm von da an an der Thailand Provincial League teil. Einer Liga parallel zur Thai League. Bis 2006 spielte der Klub in der Pro League, fand sich aber meist im unteren Tabellendrittel wieder. Zur Saison 2007 wechselte der Klub in die zweithöchste Liga Thailands, der Thailand Division 1 League. Als Neunter der Tabelle, musste die Mannschaft jedoch in die 3. Liga absteigen. Dort fand man sich gleich im Abstiegskampf wieder, konnte das Blatt jedoch wenden. Fünf Siege in Folge halfen am Ende dem Abstieg knapp zu entgehen. Bis 2011 spielte man in der dritten Liga. Mit einem dritten Platz 2011 stieg man in die Thai Premier League Division 1 auf. 2014 wurde man Meister der Division 1 und stieg in die Thai Premier League auf.

Stadion 

Nakhon Ratchasima trägt seine Heimspiele im 80th Birthday Stadium aus. Das Stadion war Hauptveranstaltungsort der Südostasienspiele 2007. Seit Mitte der Saison 2008 wird das Mehrzweckstadion vom Verein als Heimspielstätte genutzt. Davor wurde im Nakhon Ratchasima Municipal Stadium (2008) und im Pak Chong Municipal Stadium (2007) gespielt.

Spielstätten

Vereinserfolge 
 Thai Premier League Division 1
 Meister: 2014 
 Regional League Division 2 – North/East
 3. Platz: 2011 
 FA Cup
 Finalist: 2021/22

Spieler  
Stand: 26. Januar 2023

Trainer

Ehemalige Spieler

Beste Torschützen seit 2012

Saisonplatzierung

Sponsoren

Zuschauerzahlen seit 2015

Einzelnachweise / Erläuterungen

Weblinks 

 Nakhon Ratchasima FC in der Datenbank von thaileague.co.th
 
 
 
 Nakhon Ratchasima FC in der Datenbank von globalsportsarchive.com

Nakhon Ratchasima, FC
Sport (Nakhon Ratchasima)
Gegründet 1999